Chicha peut faire référence à :

Boisson 
 Chicha, boisson d'Amérique du Sud ;
 chicha morada, boisson d'Amérique du Sud ;
 chicha de jora, boisson fermentée apparentée à la bière, originaire du Pérou.

Musique 
 Chicha, courant musical présent en Amérique du Sud, dérivé du huayno (musique andine).

Autres 
 Chicha, pipe à eau d'origine persane utilisée pour fumer du tabac.